Ruigómez puede hacer referencia a:

Localidades y municipios

Ruigómez, núcleo poblacional de Canarias, España.

Onomástica

Casa de Ruigómez, linaje noble.

Personas

Manuel Ruigómez y Velasco, militar en la Guerra de África.
Santos Rui-Gómez y de Prado, figura importante de la Guerra de la Independencia Española.
Francisco Manuel Rui-Gómez y Dañobeitia, militar liberal.
Fernando Curcio y Ruigómez, embajador de España en Vietnam.
Manuel Hernández y Ruigómez, embajador de España en Haití.
Andrés Ruigómez, escritor español.